Список населённых пунктов Лойминского сельсовета Сокольского района Нижегородской области:

Примечания 

Лойминский сельсовет